In-Albon steht für:
 In-Albon (Familie), Schweizer Adels- und Burgergeschlecht, Politikerfamilie

In-Albon ist der Familienname folgender Personen:
 Charly In-Albon (* 1957), Schweizer Fußballspieler
 Heinrich In-Albon (um 1601–1666), Schweizer Landvogt und Bannerherr, siehe In-Albon (Familie)
 Johann In-Albon (um 1535–1608), Schweizer Jurist, Notar und Politiker, siehe In-Albon (Familie)
 Peter Ludwig In-Albon (1823–1892), Schweizer Ständerat, Advokat und Notar, siehe In-Albon (Familie)
 Simon In-Albon (1492–1540), Schweizer Landvogt, siehe In-Albon (Familie)
 Ylena In-Albon (* 1999), Schweizer Tennisspielerin